Соммла́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Соммлан на сайті французького Національного інституту географії
 Соммлан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Соммлан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Соммлан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Соммлан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена